Austria:
 Peuerbach – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Osoby:
 Georg von Peuerbach – austriacki astronom i matematyk

Inne:
 Peuerbach – zamek